HMS Naiad je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Naiad (1797)
 HMS Naiad (F39)

Naiad